Muel ist der Name folgender Orte:

 Muel (Ille-et-Vilaine), Gemeinde im französischen Département Ille.et-Vilaine
 Muel (Saragossa), Gemeinde in der spanischen Provinz Saragossa